Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 2008 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в Пекіні у вересні 2008 року.

Таблиця

Джерела 
 

літні Паралімпійські ігри 2008